Elizabeth Alice Kensley (Londres, 12 de maio de 1855 — 6 de março de 1965) foi Decana da Humanidade nos últimos meses de vida, tendo falecido com 109 anos e 298 dias.

Mortos em 1965
Decanos da Humanidade
Supercentenários do Reino Unido
Naturais de Londres